Het onderdeel moguls voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 3 en 6 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Franse Perrine Laffont. Zij werd deze maal vierde.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 1 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale (overige deelnemers naar Kwalificatie 2)
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Kwalificatie 2 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Finale 1 
De beste 12 skiesters plaatsen zich voor finale 2. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 2 
De beste 6 skiesters plaatsen zich voor finale 3. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 3

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie 1
  Uitslag kwalificatie 2
  Uitslag finale 1
  Uitslag finale 2
  Uitslag finale 3

Vrouwen moguls